Железнодорожная платформа или перрон (юридически — пассажирская платформа) — объект обустройства железнодорожных линий на железнодорожных станциях и станциях метрополитена для посадки и высадки пассажиров.

Требования и безопасность 
По требованию статьи 80 Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устава железнодорожного транспорта в Российской Федерации» — на железнодорожных станциях сооружаются «Пассажирские платформы», оборудованные навесами и павильонами, а также пешеходные настилы, тоннели, мосты.

По требованию главы 7 Отраслевых норм технологического проектирования железнодорожных вокзалов для пассажиров дальнего следования (ОНТП) от 1998-07-01 — Пассажирские платформы вокзалов предназначены для кратковременного ожидания поездов, посадки и высадки пассажиров, а также (в необходимых случаях по местным условиям для производства почтово-багажных операций.

7.8. Пассажирские платформы должны быть, как правило, оборудованы навесами, которые предназначены для укрытия пассажиров от снега и дождя, а также излишней солнечной радиации. Рекомендуется устройство легких, в т.ч. прерывистых и светопрозрачных, навесов с внутренним организованным водостоком, с размещением в подвесных коробках под потолком навеса светильников, звуковых динамиков, пиктограмм.

ГОСТ Р 58172-2018 
По требованию национального стандарта ГОСТ Р 58172-2018 — на пассажирской платформе должен быть обеспечен безопасный и удобный проход пассажиров от границы полосы отвода железной дороги к посадочным платформам, пешеходным переходам, пешеходным мостам или тоннелям; безопасная и удобная посадка и/или высадка пассажиров в железнодорожный пассажирский подвижной состав; обеспечены условия для возможности безопасного и комфортного ожидания поезда.

Минимальный набор услуг, доступных для пассажиров и посетителей должен включать в себя: справочно-информационные услуги; билетно-кассовые услуги; зал ожидания; туалет. Условия для обслуживания маломобильных пассажиров и посетителей. На платформах должно быть размещено расписание движения пассажирских поездов обслуживаемого направления (четного и/или нечетного) и схема пригородного направления. Пассажиры и посетители платформ категорий A и B должны иметь возможность оформления проездных документов как за наличный, так и безналичный расчет. Платформы должны быть оборудованы навесами.

ГОСТ Р 52875-2018 
Данный ГОСТ регламентирует создание доступной среды для инвалидов по зрению посредством наземных тактильных указателей, обозначающих безопасный путь следования. На железнодорожных и платформах в метро используется указатель в виде шуцлинии — прямоугольной тактильной полосы шириной от 90 до 100 мм, укладываемой параллельно краю платформы на расстоянии 750 мм на перронах и 1,2 м на станциях метро. 4.2.8 Протяженный предупреждающий указатель вдоль края платформы (шуцлиния) можно обустраивать или путем укладки в составе поверхности полосы из камня с шероховатой поверхностью, или путем нанесения непосредственно на поверхность тактильной полосы двухслойного полимерного покрытия, или путем закрепления на поверхности тактильной полосы из композитных материалов.

РЖД 

Распоряжением РЖД от 24 декабря 2010 года № 2705р «О вводе в действие «Требований к пассажирским платформам по обеспечению безопасности граждан», утверждены следующие требования:

Платформы подразделяются на высокие и низкие.  Ширина пассажирских платформ устанавливается в зависимости от интенсивности и характера потоков пассажиров, скоростей движения поездов. 

6.1. Поверхности платформ и сходов должны быть ровной, без выбоин, не допускать скопления воды, обладать противоскользящими свойствами. 

7.1 Граница опасной зоны у края платформы (зона, в которой пассажирам нельзя находиться при движении поезда) со стороны путей должна иметь визуальное и тактильное обозначение, располагающееся на расстоянии 750 мм от края платформы. 

7.5. На пассажирских платформах станций и остановочных пунктов, у лестничных сходов, у билетных касс должны быть вывешены плакаты, указатели, предупреждающие пассажиров об особой осторожности при проходе поезда. 

7.6. На высоких платформах со стороны поля и торцов должно быть установлено защитное ограждение. Также должно быть установлено ограждение с перилами на лестничных сходах с платформ и входах на пешеходные мосты. Высота ограждения должна приниматься от 1000 до 1200 мм. 

7.9. Ограждения должны окрашиваться красками стойкими к механическим, абразивным и атмосферным воздействиям. 

8.3. Платформы на линиях I, II и III классов, должны быть оборудованы устройствами автоматического оповещения о приближении подвижного состава.  

8.5. На пассажирских платформах станций и остановочных пунктов, у билетных касс, переходах через пути должны быть вывешены специальные информационные щиты о времени проследования скоростных поездов и предупреждения людей об особой осторожности при их проходе. 

8.6. Для формирования звуковых сигналов оповещения пассажиров должны применяться речевые информаторы или мультитональные сигнализаторы. 

9.3. Средняя горизонтальная освещенность в пределах всей площади поверхности платформы должна быть в среднем 3 лк. 

Дополнительно, Распоряжением ОАО РЖД от 4 июня 2013 г. № 1252р утверждены типовые требования к размещению, эксплуатации, обслуживанию и ремонту пассажирских обустройств на железнодорожных линиях.

Государственный надзор 
По требованию статьи 20.1 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и статьи 7 Положения об Управлении Госжелдорнадзор утверждённого Приказом Ространснадзор от 30.12.2019 года N ВБ-1265фс «Об утверждении Положения об Управлении государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» — государственный надзор на железнодорожном транспорте возложен на Управление «Госжелдорнадзор» при Ространснадзор.

По требованию пункта 5 статьи 20.1 Закона № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте — внеплановая проверка проводится по обращениям граждан и организаций, по признакам нарушения правил эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, правил перевозки грузов, пассажиров и багажа.

Также государственный надзор возложен на органы транспортной прокуратуры, которая имеется в каждом Федеральном округе.

Безопасность 
Железнодорожные платформы оборудуются лифтами для маломобильных пассажиров. Для безопасности и помощи ориентации в пространстве пассажирам с нарушением зрения на железнодорожных платформах укладывают тактильное покрытие и устанавливают систему горизонтального лифта.

Примечания 

Железнодорожная инфраструктура
Виды зданий и сооружений